

Села:
 Юрківка — Вінницька область, Тульчинський район
 Юрківка — Донецька область, Краматорський район
 Юрківка — Запорізька область, Запорізький район
 Юрківка — Київська область, Білоцерківський район
 Юрківка — Одеська область, Роздільнянський район
 Юрківка — Черкаська область, Звенигородський район
 Юрківка — Черкаська область, Уманський район
Залізниця:
 Юрківка — залізнична станція Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці